Peraspalax és un gènere de teri extint de la família dels driolèstids que visqué durant el Cretaci. Se n'han trobat fòssils al Regne Unit.

Referències 

Driolèstides del Cretaci